Sadomasochisme, veelal afgekort tot S&M (Engels) of S.M. (Nederlands);
S&M (album), een muziekalbum uit 1999 van de heavymetalband Metallica;
S&M (single), een single van Rihanna.